Тандер-Бей — многозначный термин.

 Тандер-Бей — город в Канаде, в северо-западной части провинции Онтарио.
 Тандер-Бей — административный округ в провинции Онтарио, Канада.
 Тандер-Бей (залив Тандер) — залив в северо-западной части озера Верхнее в провинции Онтарио.
  — американский художественный фильм 1953 года.